Luca Baudo (1460/65-1509/10) – pittore italiano
 Serge Baudo (1927) – direttore d'orchestra francese
 Pippo Baudo (1936) – presentatore televisivo italiano

Pagine correlate 
 Baudó – toponimi della Colombia